Jurgensen est le patronyme de :
 Christian Jürgensen Thomsen, archéologue
 Geneviève Jurgensen (née en 1946), journaliste
 Jean-Daniel Jurgensen (né en 1917), résistant et diplomate
 Jens Jurgensen, musicien
 Philippe Jurgensen (né en 1944), inspecteur général des finances
 Tristan Jurgensen (né en 1973), directeur de radio